Filmes
 Trapped (1931), drama criminal com Lina Basquette
 Trapped (1937), faroeste com Charles Starrett
 Trapped (1949), filme com Lloyd Bridges
 Trapped (1973), telefilme com James Brolin
 Trapped (1982), horror com Henry Silva 
 Trapped (1989), telefilme com Kathleen Quinlan
 Trapped (2001), telefilme com Callum Keith Rennie
 Encurralada, produção de 2002 com Charlize Theron e Courtney Love (original: Trapped)
 Trapped! (2006), telefilme com Alexandra Paul

Outros usos
 Trapped (canção de Tupac Shakur)

Desambiguação